Les Aventures de Willis et Crumble (The Adventures of Willis & Crumble) est un téléfilm d’animation américano-japonais sorti en 1999.
Réalisé par le studio d’animation Tatsunoko Production, il est inspiré de la série d'animation Willis et Crumble créée par William Hanna, Joseph Barbera et Bruce Timm en 1989.

Synopsis 
un inventeur et un toutou anthropomorphe cherchent a voler des moutons dans une boutique.

Fiche technique
 Titre original : The Adventures of Willis & Crumble
 Titre français et québécois : Les Aventures de Willis et Crumble
 Réalisateur : Jim Stenstrum
 Scénario : Naoto Oshima, Martine Danot et Arthur Qwak
 Musique : Gregor Narholz et Thomas Newman
 Distribution : Collette Sunderman
 Supervision de la production : Davis Doi
 Producteur : Cosmo Anzilotti
 Productrice associée : Diana Ritchey
 Producteurs exécutifs : Bruce Timm, William Hanna, Joseph Barbera et Jean MacCurdy
 Sociétés de production : Sega, Hanna-Barbera Studios Japan
 Société de distribution : Paramount Pictures
 Pays d'origine : , , 
 Langues : Japonais, anglais, français
 Genre : Animation, aventure, comédie
 Durée : 85 minutes
 Classification : PG - Parental Guidance Suggested (États-Unis)
 Dates de sortie :
Québec : 
États-Unis : 
Japon :

Distribution 
 Scott Innes : Willis
 Frank Welker : Crumble, le Berger australien
 Nicholle Tom : Gwendolen "Belle" Rowbotham
 Toru Furuya : Brian, le Mouton
 Peter Sallis : Wilbert, père de Willis
 Lou Albano : Hank, partenaire de Willis
 Christopher Sieber : Kenji
 Jesse Corti : Skinner
 Tom Bosley : Morris
 Jimmy Hibbert : M. Bête, déguisement de Willis
 Mary Jo Catlett : Mme Garderobe
 Garry Chalk : Voix supplémentaires
 Scott McNeil : Voix supplémentaires
 Alessandro Juliani : Voix supplémentaires
 Ian James Corlett : Voix supplémentaires
 Tabitha St. Germain : Voix supplémentaires
 Michael Dobson : Voix supplémentaires
 Richard Newman : Voix supplémentaires

Notes et références

Liens externes 

Téléfilm japonais des années 2000
Téléfilm américain des années 1990
Film d'animation japonais
Film d'animation américain
Téléfilm diffusé en 1999
Film mettant en scène un chien
Adaptation d'une série télévisée d'animation au cinéma